Öhman ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Öhman (* 1985), schwedischer Regisseur
 Arne Öhman (1943–2020), schwedischer Psychologe
 Daniela Öhman (* 1997), finnische Volleyballspielerin
 Johannes Öhman (* 1967), schwedischer Balletttänzer und Choreograph
 Karolina Öhman (* 1985), schwedische Cellistin
 Kenth Öhman (* 1950), schwedischer Hürdenläufer und Sprinter
 Kjell Öhman (* 1943), schwedischer Jazzpianist, Komponist und Kapellmeister
 May-Britt Öhman (* 1966), schwedische Technikwissenschaftlerin und Historikerin 
 Roger Öhman (* 1967), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Öhmann